Бароха — фамилия.
 Бароха, Алайн (род. 1989) — венесуэльский футболист, вратарь клуба «Каракас» и сборной Венесуэлы.

Составные фамилии 
 Бароха-и-Несси, Пио (1872—1956) — испанский писатель, одна из ключевых фигур «поколения 1898 года».
 Каро Бароха, Хулио (1914—1995) — видный испанский историк, антрополог, языковед и фольклорист.